Deze lijst toont de rangen (van hoog naar laag) van de Duitse landmacht (das Heer) van 1935 tot 1945 en van de Waffen-SS.

Hogere officieren

Officieren

Onderofficieren

Soldaten

Zie ook 
 Lijst van militaire rangen van de Schutzstaffel

Duitse militaire rangen in de Tweede Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog in Duitsland
Duitsland
Militaire